Kovača vas (Črnomelj), een plaats in de Sloveense gemeente Črnomelj
 Kovača vas (Slovenska Bistrica), een plaats in de Sloveense gemeente Slovenska Bistrica